Vineuil (Indre), municipi al departament de l'Indre 
 Vineuil (Loir i Cher), municipi al departament del Loir i Cher 
 Vineuil-Saint-Firmin, municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Cantó de Vineuil, cantó al districte de Blois del departament de Loir i Cher (França)